Ipanemense – abitanti di Conceição de Ipanema
Ipanemense – abitanti di Ipanema (Minas Gerais)